Interkontinentala cupen 1980, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1980, var den nittonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 11 februari 1981. 1980 års upplaga var den första turnering som spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match. Tidigare upplagor hade lagen fått spela en match på vardera lags hemarena.

Europa representerades av Nottingham Forest från West Bridgford, England, som vann Europacupen 1979–80. Sydamerika representerades av Nacional från Montevideo, Uruguay, som vann Copa Libertadores 1980.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Nacional vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 1–0. Waldemar Victorino gjorde matchens enda mål i den tionde minuten, och blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1980
Europacupen i fotboll 1979/1980

Källor

Noter

1980
Fotbollsåret 1981
1981 i Japan
Club Nacional de Football
Nottingham Forest FC
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan